Division II 1941-42 var turneringen på næstbedste niveau i den svenske ishockeyliga, og det var første gang, at rækken blev afviklet under navnet "Division II". Indtil den foregående sæson var den næstbedste division blevet spillet under navnet "Klasse I". Turneringen havde deltagelse af 18 hold, der spillede om to oprykningspladser til Division I. Holdene var inddelt i tre puljer med seks hold i hver pulje. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de tre puljevindere spillede om de to oprykningspladser.

Oprykningspladserne til Division I blev besat af følgende to hold:
 UoIF Matteuspojkarna, der vandt Division II Nord, og som besatte førstepladsen i oprykningsspillet blandt puljevinderne.
 IFK Mariefred, der vandt Division II Syd, og som endte på andenpladsen i oprykningsspillet.

Hold 

Division II havde deltagelse af 18 klubber, hvilket var 10 flere end i den foregående sæson i Klasse I. Blandt deltagerne var:
 2 klubber, der var rykket ned fra Svenska Serien: IFK Mariefred og IK Sture.
 12 klubber, der var rykket op fra de regionale serier: Brynäs IF, GoIF Tjalve, IF Aros, IF Verdandi, IF Vesta, IK Sirius, IK Sleipner, Lilljanshofs IF, Sandvikens IF, Surahammars IF, Västerås SK og Årsta SK.

Holdene var inddelt i tre regionale puljer med seks hold, og i hver pulje spillede de seks hold en dobbeltturnering alle-mod-alle. De tre puljevindere gik videre til oprykningssspillet om to pladser i Division I.

Puljer

Division II Nord

Division II Central

Division II Syd

Oprykningsspil

Se også 
 Division I i ishockey 1941-42

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1941/42  
 Ishockeytabeller - 1941-42

Noter 

Ishockey i 1941
Ishockey i 1942
Division II i ishockey i Sverige